Това е таблица с първите 32 играчи в Световната ранглиста по снукър през сезон 1996/1997.

Световна ранглиста по снукър